

Ацтек — місто, штат Нью-Мексико
 Ацтек — переписна місцевість, штат Аризона

Див. також 
 Ацтеки